

Inglese
paw – in inglese per dire cucciolo

Sigle 
 Parents are watching – "i genitori stanno guardando" in uso nelle chat
 Physics Analysis Workstation – sistema interattivo per l'analisi dei dati

Cinema 
 Paw – film danese del 1959

Codici 
 PAW – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Civile di Pambwa (Nuova Guinea)
 paw – codice ISO 639-3 per la lingua pawnee

Musica 
 Paw – gruppo musicale statunitense

Altri progetti